Mielno ist der Name folgender

Orte in Polen:
 Mielno (Groß Möllen, Kreis Köslin/Pommern) in der Woiwodschaft Westpommern, Ort und Gemeindesitz

 Mielno (Grunwald) (Mühlen, Kreis Osterode/Ostpreußen) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gemeinde Grunwald
 Mielno (Czerwonak) in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Czerwonak
 Mielno (Mieleszyn) in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Mieleszyn
 Mielno (Wierzbinek) in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Wierzbinek
 Mielno (Chodecz) (Mahlhof, Kreis Leslau/Wartheland) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Chodecz
 Mielno (Mogilno) (Ulrichsthal, Kreis Mogilno/Posen) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Mogilno
 Mielno (Pakość) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Pakość
 Mielno (Gubin) (Mehlen, Kreis Guben/Brandenburg) in der Woiwodschaft Lebus, Gemeinde Gubin
 Mielno (Przewóz) (Mellendorf, Kreis Rothenburg/Niederschlesien) in der Woiwodschaft Lebus, Gemeinde Przewóz
 Mielno (Zabór)  (Mielno, Kreis Grünberg/Niederschlesien) in der Woiwodschaft Lebus, Gemeinde Zabór
 Mielno (Dębnica Kaszubska) (Mellin, Kreis Stolp/Pommern) in der Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Dębnica Kaszubska
 Mielno (Lipnica) (Groß Mellno/Großmellen, Kreis Bütow/Pommern) in der Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Lipnica
 Mielno Pyrzyckie (Groß Möllen, Kreis Pyritz/Pommern) in der Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Kozielice
 Mielno (Węgorzyno) (Mellen, Kreis Regenwalde/Pommern) in der Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Węgorzyno

Gewässer:
 Jezioro Mielno (Mühlensee) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren